Arcadehal, een plek met videokasten waar men tegen betaling kan spelen
 Lunapark (album), een demoalbum van de Tsjechische band Vypsaná fixa
 Lunapark (ensemble), een Nederlands muziekensemble

Pretparken
 Lunapark (Łódź), in Polen
 Luna Park (Cairo), in Egypte
 Luna Park (New York) op Coney Island (1903-1944, 2010-heden)
 Luna Park (Obala), in Kameroen
 Luna Park (Tokio), in Japan
 Luna Park (Tel Aviv), in Israël